Система Организации Объединенных Наций состоит из Организации Объединенных Наций и шести главных органов Организации Объединенных Наций: Генеральной Ассамблеи, Совета безопасности, Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), Совета по опеке, Международного суда (МС) и Секретариата Организации Объединенных Наций, а также специализированных учреждений и связанных с ними организаций.

Шесть главных органов ООН 
Главным органом системы ООН является сама Организация Объединенных Наций. Она состоит из шести главных органов, учрежденных Уставом Организации Объединенных Наций:

Генеральная Ассамблея ООН (Совещательная ассамблея всех государств-членов ООН) 
Основная статья: Генеральная Ассамблея ООН

 Даёт необязательные рекомендации государствам или предложения Совету безопасности (СБ ООН);
 Принимает решение о приеме новых членов в соответствии с предложением СБ ООН;
 Принимает бюджет;
 Избирает непостоянных членов СБ ООН; всех членов ЭКОСОС; Генерального секретаря ООН (по предложению СБ ООН); и пятнадцать судей Международного суда (МС). Каждая страна имеет один голос.

Секретариат ООН (Административный орган ООН) 
Основная статья: Секретариат ООН

 Оказывает поддержку другим органам ООН в административном плане (например, в организации конференций, написании докладов и исследований и подготовке бюджета);
 Генеральный секретарь ООН (председатель Секретариата ООН) избирается Генеральной Ассамблеей на пятилетний срок и является главным представителем ООН.

Международный суд ООН (Универсальный суд по международному праву) 
Основная статья: Международный суд ООН

 Разрешает споры между государствами, признающими его юрисдикцию;
 Выдает юридические заключения;
 Выносит решение относительным большинством голосов. Его пятнадцать судей избираются Генеральной Ассамблеей ООН на девятилетний срок.

Совет безопасности ООН 
Основная статья: Совет безопасности ООН

 Отвечает за поддержание международного мира и безопасности;
 Может принимать обязательные резолюции;
 Имеет пятнадцать членов: пять постоянных членов с правом вето и десять избранных членов.

Экономический и Социальный Совет ООН 
Основная статья: Экономический и Социальный Совет ООН

 Отвечает за сотрудничество между государствами по экономическим и социальным вопросам;
 Координирует сотрудничество между многочисленными специализированными учреждениями ООН;
 Имеет 54 члена, избранных Генеральной Ассамблеей для выполнения поэтапных трехлетних мандатов.

Совет по опеке ООН (в настоящее время неактивен) 
Основная статья: Совет по опеке ООН

 Первоначально был разработан для управления колониальными владениями, которые были бывшими мандатами Лиги Наций;
 Бездействует с 1994 года, когда Палау, последняя подопечная территория, обрела независимость.

Галерея

Фонды, программы, научно-исследовательские институты и другие органы 
Отдельно управляемые фонды и программы, научно-исследовательские и учебные институты и другие вспомогательные органы являются автономными вспомогательными органами Организации Объединенных Наций.

Фонды и программы 
На протяжении всей своей истории Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций учредила ряд программ и фондов для решения конкретных гуманитарных проблем и развития. Эти органы обычно отчитываются перед Генеральной Ассамблеей через исполнительный совет. За всю историю организации была закрыта только одна программа.

Каждый из фондов и программ возглавляется исполнительным директором на уровне заместителя генерального секретаря, а также управляется Исполнительным советом. Один из бывших фондов, фонд Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ), был объединен с другими элементами системы Организации Объединенных Наций в новую организацию «Женщины ООН» в январе 2011 года.

 Международный торговый центр;
 Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев;
 Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека;
 Детский фонд Организации Объединенных Наций;
 Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию;
 Программа развития Организации Объединенных Наций;
 Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций;
 Добровольцы ООН;
 Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде;
 Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам;
 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности;
 Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения;
 Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ;
 Мировая продовольственная программа;

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Новости ООН
 Официальное интернет-представительство в России
 UNBISnet — Информационно-библиографическая система ООН
 The United Nations Regional Information Centre (UNRIC)
 United Nations Documentation Research Guide
 Official YouTube channel
 Searchable archive of UN discussions and votes

ООН